Сычево — село в Вагайском районе Тюменской области России. Входит в состав Черноковского сельского поселения.

География 
Село находится в восточной части Тюменской области, в пределах подтаёжно-лесостепного района лесостепной зоны, на левом берегу реки Вагай, на расстоянии примерно 45 километров (по прямой) к юго-востоку от села Вагай, административного центра района.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 52,7 %, женщины — соответственно 47,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 93 чел.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района